Сидоры — название населённых пукнтов:

Россия 
 Сидоры — село в Михайловском районе Волгоградской области.
 Сидоры — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Сидоры — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Сидоры — деревня Красногородском районе Псковской области.
 Сидоры — деревня в Кезском районе Удмуртии.

Польша 
 Сидоры — деревня в сельской гмине (волости) Рачки Сувалкского повята Подляского воеводства.

Украина 
 Сидоры — упраздненное село в Овручский район Житомирская области, ликвидировано в 2008 году.
 Сидоры — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Сидоры — село в Бусском районе Львовской области.
 Сидоры — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Сидоры — село в Змиёвском районе Харьковской области.